Boyda ist der Name folgender Orte:
 Boyda (Schönwölkau), Ortsteil von Wölkau (Gemeinde Schönwölkau) im Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Boyda ist der Familienname folgender Personen:
 Nancy Boyda (* 1955), US-amerikanische Politikerin